Alekszandr Ivanovics Koroljuk (oroszul: Александр Иванович Королюк; Moszkva, 1976. január 15.) orosz profi jégkorongozó. A Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) jobb, és bal szélen egyaránt bevethető csatára volt.

Statisztikák

Források 
http://www.eliteprospects.com/player.php?player=10195
http://forecaster.thehockeynews.com/hockeynews/hockey/player.cgi?271

Orosz jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
A San Jose Sharks játékosai
Orosz olimpikonok
1976-ban született személyek
Élő személyek